Neustadt steht in Chemnitz für:

 Neustadt (Chemnitz-Schönau), die früher selbstständige und 1922 nach Schönau, heute Stadtteil von Chemnitz, eingegliederte Gemeinde
 Neustadt (Chemnitz-Zentrum), Bezeichnung für Teile der Angervorstadt ab dem 19. Jahrhundert, heute im Stadtteil Zentrum gelegen